Internationella domstolen kan syfta på:

Internationella mellanfolkliga domstolen – en internationell domstol upprättad av Nationernas förbund 1923 (1923-1945)
Internationella militärtribunalen – en internationell rättegång i Nürnberg (1945-1946)
Internationella militärtribunalerna –  en serie av 13 rättegångar som ägde rum mellan 1945 och 1949 i Tyskland, se Nürnbergrättegångarna
Internationella domstolen i Haag – en internationell domstol och ett av Förenta nationernas sex huvudorgan (1946- )
Internationella havsrättsdomstolen – en internationell domstol som bildats som en följd av Förenta nationernas havsrättskonvention (1996- )
Internationella domstolen i Kambodja – en FN-stödd domstol, tribunal, med både nationella och internationella domare och åklagare (1997- )
Internationella brottmålsdomstolen – en internationell domstol och en permanent tribunal för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (2002- )

Se även
Internationell domstol